

Fizika 
 Mechanikai munka
 Elektromos munka
 Termodinamikai munka

Egyéb 
 Munka, célszerű emberi tevékenység a természeti erőforrások meghódítására
 Munka, a fogyasztói szükségletek kielégítését célzó emberi tevékenység
 Munka, Kassák Lajos folyóirata
 Munka, szakszervezeti lap

Kapcsolódó szócikk 
 Műalkotás